Hiroaki Okuno ist der Name folgender Personen:

* Hiroaki Okuno (Volleyballspieler) (* 1960), japanischer Volleyballspieler
 Hiroaki Okuno (Fußballspieler) (* 1989), japanischer Fußballspieler